

Codici 
 A18 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di 
 A18 – negli scacchi, codice ECO che designa alcune varianti della partita inglese

Strade 
 Autostrada A18 Messina-Catania – autostrada italiana della Sicilia orientale
 Autostrada A18 Siracusa-Gela – autostrada italiana della Sicilia orientale
 Autostrada A18 – autostrada polacca Olszyna-Krzyżowa
 A18 – strada britannica Doncaster-Ludborough
 A18 – strada lituana

Altro 
 A18 – tomba dell'Antico Egitto parte delle Tombe dei Nobili